Miejscowości w USA:
 Seven Springs – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
 Seven Springs – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset